O Campeonato Europeu de Fórmula 3 da FIA de 2018 foi a sétima e última edição do Campeonato Europeu de Fórmula 3 da FIA, categoria sob chancela da FIA. Como esta competição e a GP3 Series se fundiram e formaram o Campeonato de Fórmula 3 da FIA em 2019, 2018 foi o último ano em que o campeonato que era realizado desde 2012 foi disputado.

Teve como vencedor o alemão Mick Schumacher, da Prema Powerteam, após uma sequência de cinco vitórias consecutivas na parte final da temporada.

Equipes e pilotos 
Todas as equipes competiram com chassis Dallara, e 27 pilotos disputaram o campeonato.

Resultados

Classificação
Pontuação

| valign="top" |

Negrito – PoleItálico – Fastest Lap
|}
Notas:
† — Pilotos que não completaram a corrida,mas que foram incluídos no resultado final por terem percorrido mais de 90% das voltas.

Novatos

Notas:
† — Pilotos que não completaram a corrida,mas que foram incluídos no resultado final por terem percorrido mais de 90% das voltas.

Construtores

Ligações Externas 
 Website oficial da Fórmula 3

2018
Europeia 2018
2018 no automobilismo